

Árvores 
 Fagus — género da família Fagaceae a que pertencem a generalidade das faias euroasiáticas e norte-americanas
 Nothofagaceae — família a que pertencem algumas faias do Hemisfério Sul
 Myrica faya — espécie cujo nome comum é faia-da-terra, faia-das-ilhas ou samouco
 Cedro-faia — um dos nomes comuns da espécie Roupala brasiliensis

Toponímia de Portugal 
 Faias — localidade do concelho das Lajes do Pico

Freguesias 
 Faia (Cabeceiras de Basto)
 Faia (Guarda)
 Faia (Sernancelhe)

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de vegetais